Guerra civil bizantina pode se referir a:

 Guerra civil bizantina de 1321–1328 entre o imperador bizantino Andrônico II Paleólogo e seu neto Andrônico III Paleólogo
 Guerra civil bizantina de 1341–1347 entre João V Paleólogo e João VI Cantacuzeno
 Guerra civil bizantina de 1352–1357 entre João VI Cantacuzeno e João V Paleólogo
 Guerra civil bizantina de 1373–1379 entre o imperador bizantino João V Paleólogo e seu filho Andrônico IV Paleólogo

Desambiguação